Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Tim Henman che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 6-2 6-3.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Mark Knowles (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Mark Woodforde (secondo turno)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Paul Haarhuis /  Jared Palmer (primo turno)
 Donald Johnson /  Cyril Suk (semifinali)
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1999